Pierre-Emmanuel Debergh est un pratiquant français de la sarbacane sportive.

Parcours sportif sarbacane 
 2004 : Rencontre de Stéphane Jouanneau pour la mise en place de la pratique de la sarbacane sportive en France
 2005 : Cofondateur et président de la FSBA
 2006 : Organisateur de l'Open de France de sarbacane sportive (classé )

Sarbacane
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)